Peche ist der Familienname folgender Personen:

 Dagobert Peche (1887–1923),  österreichischer Künstler und Architekt
 Ernst Peche (1885–1945), österreichischer Künstler, Bruder von Dagobert Peche
 Ferdinand Peche (1820–1898), österreichischer Mathematiker und Physiker
 Matthieu Péché (* 1987), französischer Slalom-Kanute
 Richard Peche, englischer Geistlicher, Bischof von Coventry
 Sandrine Péché (* 1977), französische Mathematikerin
 Therese Peche (1806–1882), österreichische Schauspielerin
 Walter Peche (* 1899), deutscher Staatsbeamter